Bottini ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Bottini (* 1967), Schweizer Schwimmer
 Anna Maria Bottini (1916–2020), italienische Schauspielerin
 Max Bottini (* 1956), Schweizer Künstler
 Oliver Bottini (* 1965), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Prospero Bottini (1621–1712), italienischer römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Bottini di Siena, ein unterirdisches Tunnelsystem zur (ehemaligen) Wasserversorgung von Siena.